Prüfer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Prüfer (1868–1944), deutscher Musikwissenschaftler
 Benjamin Prüfer (* 1979), deutscher Journalist und Autor
 Clemens Prüfer (* 1997), deutscher Leichtathlet
 Cornelia Prüfer-Storcks (* 1956), deutsche Politikerin (SPD), Senatorin in Hamburg
 Curt Prüfer (1881–1959), deutscher Arabist und Diplomat
 Friedrich Wilhelm Prüfer (1818–1888), deutscher Politiker, sächsischer Landtagsabgeordneter
 Gustav Emil Prüfer (1805–1861), deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Irene Prüfer Leske, spanische Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Johannes Prüfer (1882–1947), deutscher Pädagoge und Fröbelforscher
 Jürgen Prüfer (* 1967), deutscher Fußballtrainer
 Kurt Prüfer (1891–1952), deutscher Ingenieur, der bei der Firma J. A. Topf & Söhne
 Maximilian Prüfer (* 1986), deutscher Konzeptkünstler
 Richard Karl Adalbert Prüfer (1836–1878), preußischer Abgeordneter, Bürgermeister von Bochum, Oberbürgermeister von Dortmund
 Theodor Prüfer  (1845–1901), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Tillmann Prüfer (* 1974),  deutscher Journalist

Siehe auch:
 Amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer
 Fluchtlinienprüfer
 Prüfer-Code